Slavkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Slavkov u Brna (Austerlitz), Stadt in Mähren
Slavkov u Opavy (Schlakau), Gemeinde in tschechisch Schlesien
Slavkov pod Hostýnem (Slawkow am Hostein), Gemeinde in Mähren
Slavkov u Uherského Brodu, (Slawkow) Gemeinde in Mähren
Slavkov (Kozlov) (Schlock),  Ortsteil von Kozlov, Mähren
Slavkov u Českého Krumlova (Lagau), Ort in der Gemeinde Bohdalovice, Böhmen
Slavkov (Olbramovice) (Slawkau), Ort in der Gemeinde Olbramovice u Votic, Böhmen

Siehe auch:
 Slawkow
 Horní Slavkov
 Veľký Slavkov